Wrapper est un terme anglais qui fait, à l'origine, référence à un type d'emballage en papier, cellophane ou plastique pour contenir un objet.
 En électronique :
 le wrapping est une technique alternative de réalisation de circuit imprimé, consistant à remplacer les soudures par des fils enroulés sur les broches des composants, pour produire des circuits complexes en petit nombre. 
 En informatique :
 Wrapper, en programmation (motif de conception)
 Wrapper TCP et UDP
 Wrapper, est un format conteneur (wrapper ou container en anglais) qui peut contenir divers types de données et celles-ci sont compressées à l'aide de codecs normalisés.
 Tcpd — pour les fichiers de configuration, voir  inetd et xinetd
 Portmap
 Service wrapper, programme encapsulant des programmes